Beuren (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Beuren (Hechingen), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Beuren (Hochwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Beuren (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Beuren (Leinefelde-Worbis), plaats in de gemeente Leinefelde-Worbis